Germaine Ameye (1924-2008), latiniste et résistante française ;
  (1994), joueur belge de football.